El término OIE, una sigla, puede referirse a:

Organización Mundial de Sanidad Animal (antes, Oficina Mundial de Epizootias: una organización intergubernamental creada por un convenio internacional el 25 de enero de 1924, firmado por 28 países.
Olimpiada Informática Española: un evento anual celebrado en España en el que se ponen a prueba las habilidades de programación y los conocimientos de algoritmia de jóvenes estudiantes.
Oficina Internacional de Exposiciones: es una organización internacional intergubernamental, con sede en París, Francia, dotada de personalidad jurídica interna e internacional, encargada de vigilar y proveer la aplicación de la Convención relativa a las Exposiciones Internacionales.
Oficina Internacional de Educación: una organización privada y no gubernamental para la coordinación de instituciones y asociaciones que se interesan por la educación en general.
 Plataforma para la divulgación de la educación financiera en inglés y español.
 Oficina de Investigaciones Especiales: un departamento del gobierno de Estados Unidos.